Moureaux ist der Familienname von:
 Philippe Moureaux (1939–2018), belgischer Politiker

Sonstiges:
 Moureaux-Inseln, Inselgruppe vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Moureaux Point, Landspitze von Liège Island, Palmer-Archipel, Antarktis